Палаццо Публико — резиденция правительства Сиенской республики.
 Палаццо Публико (Сан-Марино) (, Народный дворец) — резиденция правительственных органов Сан-Марино и мэрии города Сан-Марино, расположенная в этом городе.